Információs társadalom a társadalomban az információval kapcsolatos fogalom
 Információs Társadalom negyedévente megjelenő folyóirat